Gmina Butler (hrabstwo Butler, Iowa)
 Gmina Butler (hrabstwo Calhoun)